

Architettura
 Chiesa dei Bigi, o di Santa Chiara – chiesa di Grosseto 
 Ex convento dei "Frati Bigi" – convento di Pisa
 PalaBigi – palazzo dello sport di Reggio nell'Emilia

Persone
 Alessia Bigi (1987) – sincronetta italiana
 Arrigo Bigi (...–...) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Emilio Bigi (1916-2009) – critico letterario, storico della letteratura e accademico italiano
 Federico Bigi (1920-1996) – politico sammarinese
 Gaspare Bigi (XV secolo–XVI secolo) – scultore italiano
 Giuseppe Bigi, detto Pepe (1910–...) – rugbista a 15 argentino con cittadinanza italiana
 Luca Bigi (1991) – rugbista a 15 italiano
 Luigi Bigi Pittorio, noto anche come Lodovico Pittorio (1452/1454-1525) – religioso e poeta italiano
 Teodoro Bigi (1912-2012) – sindacalista, politico e partigiano italiano

Altro
 Bigi Poika – comune del Suriname, presso il fiume Saramacca
 Frati bigi, o semplicemente bigi, propr. Frati della Carità – istituto religioso maschile di diritto pontificio
 Palleschi, detti Bigi – sostenitori fiorentini dei Medici